Muztag kan syfta på följande platser:

Kina 

 Karakorum, bergskedja, 
 Muztag Feng, berg, 

Robotskapade Kinaförgreningar